Personen
Thrasher (achternaam)
 Ed Thrasher, eigenlijk  Edward Lee Thrasher jr. (1932-2006), Amerikaanse fotograaf en graficus
 Frederic Milton Thrasher (1892-1970), Amerikaanse socioloog en criminoloog
 Larry Thrasher (1959), Amerikaans musicus

 Muziek
 Thrasher (Neil Young) (1979), een lied van Neil Young
 Thrasher (Evile) (2007), een lied van Evile
 Thrasher (Cavalera Conspiracy) (2011), een lied van Cavalera Conspiracy
 Een liefhebber van het muziekgenre thrash metal, ook een jeugdcultuur
 Thrasher (band), Amerikaanse heavymetal-supergroep

 Schepen
 HMS Thrasher, verschillende schepen
 USS Thrasher
 USS Thresher

Overig
 Thrasher (2019), Amerikaanse film 
 Thrasher Magazine, een Amerikaans tijdschrift over skateboarding
 Atlanta Thrashers, een voormalig ijshockeyteam uit Atlanta